Малая Скатовка — хутор в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

История хутора 

Этот хутор, основан немецкими поселенцами. Найденные артефакты, монеты XVIII века, свидетельствуют о наличии в этих местах устойчивых торговых путей вдоль Волги в Центр. На полях в Малой Скатовке до сих пор обнаруживаются ямы от погребов и подвалов давно разрушенных глинобитных домов. Программа переселения действовавшая в конце пятидесятых годов прошлого века обязывала произвести укрупнения поселений всех жителей хуторов 44 – 46. Их переместили на то место, где сейчас располагается Малая Скатовка. В архивных документах есть свидетельства о создании в 1932 году колхоза в хуторе Малая Скатовка, тогда это была территория Ягодно-Полянского района.
 
В 1944 году, основываясь на данные сторожил, в хуторе было всего 10-15 домов и саманная конторка. На 200 гектар пахотной земли – 2 колёсных и 1 гусеничный трактор. Лошадей тоже было мало, работали на быках. За продуктами населению приходилось преодолевать 16 километров, в город, в Елшанку.

На окраине хутора в годы войны размещалась зенитная батарея, охранявшая областной центр от налётов фашистов.

В 1955 году был сооружён медицинский пункт. Затем появились баня и детский садик. Школа была в здании с одной комнатой. До этого ходили в учебное заведение в село Широкое.

В 1964 году создан совхоз Приволжский, а через 8 лет местное хозяйство реорганизовано и стало подсобным от Мингазпрома. В 1970 году появился магазин, была выстроена новая кантора, библиотека. В 1980-е годы появились теплицы, мастерская и котельная. Хутор газифицировали, проложили дорогу до города. Активное строительство продолжалось до 1992 года.

В 1990-е годы население хутора удвоилось, сюда прибыли вынужденные переселенцы, которые своими силами выстроили новую улицу. Хозяйство перестало существовать. Но энтузиазм отдельных фермеров Шишкина А.Н. и Аракеляна П. не позволили местным земельным угодьям зарасти бурьяном.

Физико-географическая характеристика 
Хутор Малая Скатовка располагается на севере Саратовского района на границе с Татищевским районом Саратовской области, в 26 километрах от областного центра города Саратова, в 17 километрах до Саратовской кольцевой автодороги. Вблизи хутора располагается каскад из двух прудов. Осуществляется регулярное автобусное сообщение в город Саратов - маршрут №348. 

Климат
Климат в хуторе близок к умеренно-холодному климату. Количество осадков является значительным даже в засушливый месяц (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура в Малой Скатовке — 6,4 °C. Самый сухой месяц — март с 24 мм осадков. В августе количество осадков достигает своего пика — в среднем 45 мм.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В хуторе девять улицы: Центральная, Дорожная, Молодёжная, Крайняя, Садовая, Шумная, Кооперативная, Овражная, Строителей. Также к селу относятся пять территорий садово некоммерческого товарищества: Зелёный Огонёк, Аннушка, Заря-72, Ветеран-2, Энергия-3.

Население 

На 1 января 2020 года в хуторе проживало 573 человека.

Инфраструктура 

В хуторе работают:
 общеобразовательная школа, при ней в 2019 году создано дошкольное учреждение "Солнечный зайчик". 
 дом культуры, 
 библиотека, 
 магазины, 
 модульный фельдшерско-акушерский пункт был построен в рамках федеральной программы, осуществляет свою деятельность в настоящее время.

В окрестностях села расположены "Чистые пруды", где предлагаются услуги спортивной рыбалки и отдыха на природе.

Фотогалерея

Хутор на фотографиях

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Расковского муниципального образования

Населённые пункты Саратовского района